"Sri Lanka Matha" () es el himno nacional de Sri Lanka.
La letra y la música fue compuesta por Ananda Samarakone en 1940 en el idioma cingalés.
Fue adoptado como himno nacional el 22 de noviembre de 1951.

"Sri Lanka Matha"

Traducción 
 ¡Madre Lanka nosotros te saludamos!
 Abundante en prosperidad, 
 Sublime en gracia y amor,
 Cargada de grano y deliciosa fruta,
 Y las flores fragantes de matiz radiante,
 Donante de vida y todas las cosas buenas,
 Nuestra tierra de alegría y victoria,
 Reciba nuestra alabanza agradecida sublime,
 ¡Lanka! te adoramos.

 Nos diste Conocimiento y Verdad, 
 Tu arte, nuestra fuerza y fe interior
 Nuestra lucidez y sensibilidad,
 Aliento de vida y liberación.
 Concedenos, la libertad de la esclavitud y la inspiración.
 Inspiranos para siempre.
 En sabiduría y fuerza renovada
 Del rencor y el odio, líbranos.
 Enamorado, envuelto en una nación poderosa
 Marchando hacia adelante, todo como uno
 Condúcenos, Madre, a la plena libertad.

Himnos nacionales de naciones independientes
Símbolos de Sri Lanka
Música de Sri Lanka
Idioma cingalés
Composiciones en do mayor